Stung Treng kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Stung Treng (provins), 
 Stung Treng (provinshuvudstad), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar